Брижі — хвилі на поверхні води
 Брижі — складки на одягу, халявах чобіт
 Брижі ― ланцюги дрібних піщаних валиків

Див. також 
 Брижа (кишечник)
 Фреза (комір)